Académie de Lyon peut désigner :
 Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, société savante ;
 Académie de Lyon, circonscription éducative française.